Der Name Grangettes bezeichnet:
 eine Gemeinde im Schweizer Kanton Freiburg, siehe Grangettes FR
 eine Ortschaft in der Gemeinde Grangettes FR, siehe Grangettes-près-Romont
 eine Gemeinde im französischen Département Doubs, siehe Les Grangettes
 ein Naturschutzgebiet an der Mündung der Rhône in den Genfersee, siehe Naturschutzgebiet Les Grangettes